Première Division 2000 (Burkina Faso), voetbalcompetitie in Burkina Faso
Première Division 2000 (Togo), voetbalcompetitie in Togo